Vukšić je lahko:
 Vukšić Gornji (Bosna in Hercegovina)
 Vukšić (Hrvaška)
 Vukšić (priimek)